Pierwsze słowo (opowiadanie)
 Pierwsze słowo (zbiór opowiadań)